La Türkiye 1. Basketbol Ligi 2000-2001 è stata la 35ª edizione del massimo campionato turco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'Ülkerspor.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 2000
Pallacanestro nel 2001
2000-2001